Anogcodes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1834. Anogcodes ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blombaggar
Anogcodes